Hallensleben ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Hallensleben (* 1957), deutsche Theologin
 Emil Hallensleben (1867–1934), deutscher Jurist und Politiker (DVP)
 Ernst Wilhelm Gottfried Hallensleben (1769–1856), deutscher Kaufmann und Politiker 
 Felix  Hallensleben (1860–1926), deutscher Jurist und Politiker
 Horst Hallensleben (1928–1998), deutscher Kunsthistoriker für byzantinische Kunst
 Max  Hallensleben (1884–1927), deutscher Maler
 Ruth Hallensleben (1898–1977), deutsche Fotografin